Resolution () може означати:
 Resolution — музичний альбом рок-гурту Lamb of God.
 HMS Resolution (09) — військовий корабель Великої Британії.
 MPI Resolution — судно для будівництва вітрових електростанцій.
 Resolut1on (Роман Фомінок) — український кіберспортсмен, гравець в Dota 2.

Див. також:
 Резолюція